Nummerinformatiedienst (België)
 Nummerinformatiedienst (Nederland)